Hypsopygia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Jacob Hübner 1825. Hypsopygia ingår i familjen mott. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Mott
Hypsopygia